Marc-André Thinel (1981 -) un joueur canadien de hockey sur glace professionnel.
 Sébastien Thinel (1981 -) un joueur canadien de hockey sur glace professionnel, frère jumeau du précédent.

Patronyme français